Rheinterrasse est un nom composé allemand signifiant Terrasse du Rhin. Il peut faire référence à :
 La Rheinterrasse, un bâtiment classé à Düsseldorf, en Allemagne ;
 des pentes abruptes du Rotliegend descendant jusqu'aux rives inférieures du Rhin entre Alsheim et Nierstein en raison de l'affaissement de la plaine du Rhin supérieur.
 le , chemin de la Rheinterrasse, un sentier de randonnée de 75 kilomètres le long du Rhin entre les villes allemandes de Worms et de Mayence.